Watauga ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Watauga (Kentucky)
 Watauga (South Dakota)
 Watauga (Tennessee)
 Watauga (Texas)
 Watauga (Virginia)
 Watauga Flats (Tennessee)
 Watauga Point (Tennessee)

Sonstiges:
 Watauga County, Verwaltungseinheit

Siehe auch:
 Watauga Township